Преображенская улица — улица в Одессе, в историческом районе старый город, от бульвара Жванецкого, пересекая Соборную площадь, идёт к Новощепному ряду и упирается в центральные ворота Первого Христианского кладбища.

История 
Улица была проложена в 1817 году, название получила по расположенному на Соборной площади крупнейшему православному храму Одессы — Спасо-Преображенскому собору.

С установлением советской власти название улицы изменили в честь Льва Троцкого (1920). До 1928 года улица носила это название, затем, в связи с высылкой Троцкого из СССР, название изменили на улица 10-летия Красной Армии (впоследствии — просто Красной Армии).

В период румынской оккупации, с 1941 по 1944 годы, улица получила название Короля Михая (), с возвращением советской власти было возвращено и советское название. В 1946 году Красная армия изменила своё официальное название на «Советская армия», соответственно было и изменено название улицы на Советской Армии. После обретения Украиной независимости, 18 августа 1994, улице было возвращено историческое название — Преображенская.

Достопримечательности 

д.24 — Мемориальная доска известному изобретателю Иосифу Тимченко Нумерация домов на улице не такая как на других — справа идут чётные номера, а слева нечётные. Отсутствует дом с номером 13.

Известные жители 
На улице прожил последние дни и умер русский генерал Н. М. Каменский (1776—1811)

Улица в кинематографе 
В фильме «Приморский бульвар» статую коня на грузовике провозят через перекрёсток Дерибасовской и Преображенской улиц.

В доме 36 в советское время располагался кафе-ресторан «Театральный», который, по-видимому, показан в фильме «Приходите завтра...» (1963).

Примечания

Ссылки 
Улицы в истории Одессы. Преображенская 

Улицы Одессы